Янкун () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Янкун, Герберт (1905—1990) — немецкий историк и археолог, руководящий сотрудник Аненербе, оберштурмбанфюрер СС.
 Янкун, Николай Александрович (род. 1989) — российский хоккеист на траве, игрок сборной России.